Fieberwurz steht für:

 Gefleckter Aronstab
 Gelber Enzian